Hermann Ulbrich (1903-1980), musicien d'église, chef d'orchestre et chef de chœur suisse.
 Walter Ulbrich (1910-1991), scénariste et producteur de films allemand.

Voir aussi :
 Ulbricht